Ю́рий Ники́тин:
 Никитин, Юрий Александрович (род. 1939) — советский и российский писатель-фантаст.
 Никитин, Юрий Викторович (род. 1978) — украинский прыгун на батуте.
 Никитин, Юрий Владимирович (род. 1967) — украинский продюсер.
 Никитин, Юрий Иванович (род. 1955) — российский государственный и политический деятель.
 
 Никитин, Юрий Петрович (1928—2021) — советский и российский терапевт.